Panta rhei bezeichnet:

 Panta rhei (gr. πάντα ῥεῖ, „alles fließt“), dem griechischen Philosophen Heraklit zugeschriebene Wendung
 Panta Rhei (Band), deutsche Rockgruppe
 Panta rhei (Ensemble), deutsches Blockflötenquintett
 Panta Rhei (Schiff), Passagierschiff der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft
 Panta Rhei (IBM), virtuelles Unternehmen von IBM
 Panta rhei, Installation der Künstlerin Dagmar Vogt